Černé zlato označuje upravené zlato i přeneseně odkazuje ke zdrojům bohatství:

 barevné zlato – černé jako jeden z typů upraveného zlata, pro získání různých barev
 ropa – přenesené označení pro novodobý zdroj bohatství
 pepř černý – přenesené označení pro dřívější zdroj bohatství, ještě z dob objevitelských plaveb za kořením